Miejscowości w Polsce
 Czechowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Żelechlinek

Dzielnice i osiedla miast w Polsce
 Czechowice – dzielnica Gliwic
 Czechowice – osiedle w Warszawie w dzielnicy Ursus (również nazwa miasta Ursus w latach 1952-1954)

Inne:
 Czechowice – dawna wieś na Śląsku Cieszyńskim, dziś wchodzącą w skład miasta Czechowice-Dziedzice (również nazwa miasta Czechowice-Dziedzice w latach 1951-1958)